! bgcolor="bisque" | Julia TitiFlavische dynastieKeizerin van Rome (79-90)
|-
| align="center" |
|-
! bgcolor="bisque" | Keizerschap
|-
|

|-
! bgcolor="bisque" | Persoonlijke gegevens
|-
|-
|

|}

Julia Titi (65-90), geboren als Flavia Julia uit het tweede huwelijk van Titus, was keizerin van 79 tot haar dood rond 90 (de jaren 89 en 91 worden door sommige bronnen ook als mogelijk jaar van haar dood genoemd). Zij speelde een belangrijke rol in het leven van haar oom, keizer Domitianus.

Aanvankelijk probeerde Titus een huwelijk voor haar te arrangeren met zijn jongere broer Domitianus, maar toen deze niet van zijn vrouw Domitia wenste te scheiden, arrangeerde Titus een huwelijk met haar achterneef Flavius Sabinus. Deze was een kleinzoon van een broer van Vespasianus, ook Flavius Sabinus genoemd.

Enkele jaren na het huwelijk ontstond er echter een verhouding tussen Julia en Domitianus. Rond 83 was dit zo serieus geworden dat Domitianus van zijn vrouw Domitia scheidde en haar liet verbannen. In 84 moest ook de echtgenoot van Julia het ontgelden en werd door Domitianus op een onzinnige beschuldiging geëxecuteerd.

Julia stierf als gevolg van een poging tot abortus toen zij van Domitianus in verwachting was. Na haar dood werd zij door Domitianus vereerd en kreeg de titel Diva (goddelijk).

Na de moord op Domitianus in 96 werd zijn as  vermengd met die van zijn geliefde nicht Julia, door hun beider voedster Phyllis.

De Romeinse dichter Juvenalis noemde Julia in zijn Satiren: "Dan lijkt het wel die keizer die onlangs, zelf minnaar in een tragische affaire, tot ieders angst, ook die van Mars en Venus, de scherpe wetten tegen overspel opnieuw van kracht deed zijn, terwijl zijn nicht, zijn Julia, haar zwangerschappen afbrak met veel abortussen, en brokjes mens naar ooms gelijkenis ter wereld bracht."

Stamboom 

Flavische dynastie
Gens Flavia
Partner van Romeins keizer
Persoon in de 1e eeuw